3-й чемпионат Европы по футболу 1968, финальный турнир которого проходил в Италии с 5 по 10 июня 1968 года.

К третьему розыгрышу решено было перейти от названия «Кубок Европы» к «чемпионату Европы», так как УЕФА посчитал целесообразным изменить чисто олимпийскую систему на смешанную.

По новым правилам сначала сборные разбивались на 8 групп и проводили в них двухкруговые турниры, а затем, как и раньше, вступала в силу система «на вылет» — четвертьфиналы, полуфиналы и финал. При комплектовании групп впервые был применен принцип рассеивания. Восемь сильнейших сборных должны были возглавить их в качестве «маток». Число участников составило 31 команду.

В полуфинале сборная СССР сыграла вничью 0:0 с командой Италии. Победителя определял жребий (подбрасывание монеты), который оказался неблагосклонным к капитану сборной СССР Альберту Шестернёву. Такой способ определения победителя на высоком уровне больше в истории футбола не практиковался.

Города и стадионы 
<center>
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! Неаполь
! Флоренция
! Рим
|-
| Сан Паоло
| Стадио Коммунале
| Стадио Олимпико
|-
| 
| 
| 
|-
| Вместимость: 72 800
| Вместимость: 47 000
| Вместимость: 86 500
|-
| 
| 
| 
|-
!colspan="6" ||}

Отборочные игры 

Отборочные соревнования проводились в два этапа: групповой этап (проходил с 1966 по 1968 годы) и четвертьфинальные матчи (игрались в 1968 году). Семь групп по 4 команды в каждой и ещё одна с тремя командами. Игралось по два матча с каждой командой (дома и в гостях). Только победители групп попадали в следующий этап квалификации.

Четвертьфиналисты играли по два матча между собой (дома и в гостях). Победители пар попадали в финальный турнир.

Финальный турнир

1/2 финала 

* Италия вышла в финал благодаря жребию (подбрасыванию монеты).

Матч за 3 место

Финал

Переигровка финала

Бомбардиры 
2 мяча
  Драган Джаич
1 мяч
  Луиджи Рива
  Анджело Доменгини
  Пьетро Анастази
  Джеффри Херст
  Бобби Чарльтон

Символическая сборная 
 В  Дино Дзофф
 З  Мирсад Фазлагич
 З  Джакинто Факетти
 З  Альберт Шестернев
 З  Бобби Мур
 П  Ивица Осим
 П  Сандро Маццола
 П  Анджело Доменгини
 Н  Джеффри Херст
 Н  Луиджи Рива
 Н  Драган Джаич
Источник: УЕФА

Примечания

Ссылки 
 Статистика чемпионата на RSSSF
 История Чемпионатов Европы. 1968 Италия
 Триумф «Каттеначо»
 1968: Работа по-итальянски

Июнь 1968 года
Футбол в Италии в 1968 году
Международные соревнования по футболу в Италии